Klein steht für:
 Klein (Fahrrad), US-amerikanischer Fahrradhersteller 
 Klein (Familie), altösterreichische Unternehmerfamilie
 Klein (Familienname), zu Namensträgern siehe dort 
 Klein (Mondkrater), benannt nach Hermann Joseph Klein
 Klein (Ohm), rechter Zufluss der Ohm nahe der Fortmühle, Stadt Kirchhain, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Klein (Texas), Ort in Texas 
 (12045) Klein, Asteroid des Hauptgürtels
 Lütten Klein und Groß Klein, Ortsteile von Rostock 
 Expert Klein, Elektrofachmarktkette
 Valentin Klein (Großhandel), 1932 gegründete Fachgroßhandlung für Elektro, Beleuchtung, Rundfunk und Fernsehen

klein steht für:
 eine relative Größenangabe, im Gegensatz zu groß
 Kleine Kategorie, ein Begriff der Kategorientheorie

Siehe auch:
 Kleinbahn (Modelleisenbahn)
 Klein-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Klein-Gordon-Gleichung (Oskar Klein)
 Klein Modellbahn
 Felix Klein Prize
 Monsieur Klein
 Palais Klein
 Kline (Begriffsklärung)
 Cline
 Kleine
 Kleiner
 Klijn
 Clein
 Cleyn